Heinrich von Helldorff ist der Name folgender Personen:

* Heinrich von Helldorff (Politiker, 1799) (1799–1873), preußischer Gutsbesitzer und Politiker
 Heinrich von Helldorff (Politiker, 1832) (1832–1897), deutscher Politiker, MdL Sachsen-Weimar
 Heinrich von Helldorff (Landrat, 1833) (1833–1876), preußischer Landrat
 Heinrich von Helldorff (Landrat, 1870) (1870–1936), deutscher Verwaltungsjurist, Landrat
 Heinrich August von Helldorff (1794–1862), deutscher Offizier